Prunet se poate referi la:

 Prunet, Dolj
 Prunet, Ardèche
 Prunet, Cantal
 Prunet, Haute-Garonne

Vezi și 
 Pruneni (dezambiguizare)